Silas Weir Mitchell kan verwijzen naar:
 Silas Mitchell, een Amerikaanse arts en schrijver.
 Silas Weir Mitchell (acteur), een Amerikaans acteur.